Stoner Witch () — седьмой студийный альбом американской сладж-метал группы Melvins, выпущенный 18 октября 1994 года на лейбле Atlantic Records. В 2016 году альбом был переиздан на лейбле Third Man Records.

Альбом входит в Зал Славы журнала Decibel. В списке «20 лучших гранж-альбомов на все времена» журнала Spin Stoner Witch занял 9 место.

Обозреватель Rolling Stone отмечает, что группа будто бы не определилась с направлением своего развития, после издания Houdini, лучшего метал-альбома десятилетия. В то же время, говорится, что звучание группы стало гораздо более искусным, чем просто «монохромная, медленная, размалывающая сила».

Видеоклипы 
В 1994 году были выпущены клипы на песни «Queen» и «Revolve».

Список композиций

Участники записи 
Melvins
 Базз Осборн — вокал, гитара, бас-гитара
 Марк Дьютром — бэк-вокал, гитара бас-гитара
 Дейл Кровер — бэк-вокал, гитара, барабаны

Приглашённые музыканты 
 Paul Dicarli — Moog synthesizer

Прочие 
 GGGarth — Producer
 Joe Barresi — Engineer
 Geetus Guido South Aguto — Assistant Engineer
 Mike Elvis Smith — Assistant Engineer
 Scott Humphrey — Studio Assistant
 Paul Dicarli — Digital editing
 Mackie Osborne — Artwork
 Annalisa — Photography

Примечания 

Альбомы США
Альбомы на английском языке
Альбомы Atlantic Records
Альбомы Melvins
Альбомы, спродюсированные Гартом Ричардсоном
Гранж-альбомы
Альбомы стоунер-рока
Альбомы сладж-метала